Eumida är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1865. Eumida ingår i familjen Phyllodocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar